Стамбульський метрополітен на січень 2023 року, має 133 діючих станцій
Перші п'ять станцій що були відкриті 3 вересня 1989 року на М1: Аксарай, Емнієт-Фатіх, Топкапи-Улубатли, Байрампаша-Малтепе, Сагмалджилар та Коджатепе.

Діючі станції

Примітки

Посилання 
 Istanbul Metro Network 

Стамбульський метрополітен
С